Kapić je planina u BiH.

Položaj 
Nalazi se u općini Gacku. Najviši vrh planine je na 1644 m.

Izvori 

Planine u Bosni i Hercegovini
Gacko